Семюель Герн (Семюел Херн; 1745—1792) — англійський мандрівник, дослідник північної частини Північної Америки.
 Жан Жакоб Герн (1755 — ?) — французький архітектор XVIII століття.
 Герн Карл Іванович (нім. Gern; 1816—1882) — російський воєнний інженер.

Топонім 

 Герн () — муніципалітет у Франції, у регіоні Іль-де-Франс, департамент Івлін
 Герн () — муніципалітет у Франції, у регіоні Бретань, департамент Морбіан